Ženská čtyřhra Monterrey Open 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do deblové soutěže monterreyského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl japonsko-polský pár Nao Hibinová a Alicja Rosolská, jehož členky nestartovaly společně. Rosolská se rozhodla zúčastnit paralelně hraného Volvo Car Open v jihokarolínském Charlestonu. Hibinová vytvořila s Darijou Jurakovou nejvýše nasazenou dvojici. Ve čtvrtfinále dohrály na raketách Rusek Savinychové a Sizikovové.

Vítězem se stal nenasazený britsko-španělský pár Naomi Broadyová a Sara Sorribesová Tormová, který ve finále zdolal americko-mexickou dvojici Desirae Krawczyková a Giuliana Olmosová. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérové tituly na okruhu WTA Tour. Broadyová se ve světové klasifikaci čtyřhry posunula o patnáct míst výše, když jí následně patřila 70. příčka a Sorribesovou Tormovou výhra katapultovala o šedesát devět příček vzhůru na 93. pozici. Obě navázaly spolupráci v předchozím měsíci na Indian Wells Masters 2018.

Giuliana Olmosová se stala první mexickou tenistkou v otevřené éře tenisu, která si zahrála finále turnaje WTA.

Nasazení párů 
  Nao Hibinová /  Darija Juraková (čtvrtfinále)
  María Irigoyenová /  Miju Katová (čtvrtfinále)
  Dalila Jakupovićová /  Irina Chromačovová (čtvrtfinále)
  Anna Blinkovová /  Lidzija Marozavová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2018